Baxter puede referirse a:

Personas
 Baxter es la abreviatura taxonómica de William Baxter, (1787-1871), botánico y curador inglés.
 W.Baxter es la abreviatura taxonómica de William Baxter, (?-1836), botánico inglés. 
 E.M.Baxter es la abreviatura taxonómica de Edgar Martin Baxter, (1903-1967) sociólogo, botánico, profesor y explorador estadounidense.  
Anne Baxter, (1923-1985) actriz estadounidense ganadora de un Óscar.
Blake Baxter, músico de techno estadounidense.
Charles Baxter, (1947-) escritor estadounidense.
Frank E. Baxter, (1938-) empresario y diplomático estadounidense.
Glen Baxter, alias Colonel Baxter, (1944-), humorista gráfico inglés.
Herbert Baxter Adams, (1850–1901) historiador y educador estadounidense, introductor de los estudios de politología dentro de las ciencias sociales.
Iain Baxter, (1936 - ) fotógrafo, pintor, escultor, artista conceptual y de instalaciones de Canadá.
Jose Baxter, (n. 1992) futbolista inglés.
José Joe Baxter, (1940-1973), militante revolucionario argentino.
Lonny Baxter, (1979-) jugador de baloncesto estadounidense.
Meredith Baxter, (1947-) actriz y productora cinematográfica estadounidense.
Raymond Baxter, (1922–2006) presentador televisivo y escritor británico.
Robert Dudley Baxter, (1827-1875) economista y estadístico inglés nacido en Doncaster (Inglaterra).
Silvester Baxter, (1850-1927) historiador estadounidense nacido en West Yarmouth, Massachusetts.
Stephen Baxter, (1957-), escritor de ciencia ficción nacido en Liverpool (Reino Unido).
Tomás Allende y García-Baxter, (1920-1987) político falangista español.
Warner Baxter, (1889-1951) actor estadounidense.

Lugares
Condado de Baxter.
Baxter (Tennessee).
Baxter (Iowa).
Baxter Estates.
Baxter Springs (Kansas).
Baxter (Minnesota).
Municipio de Baxter (condado de Lac qui Parle, Minnesota).

Otros
The Baxter, película de 2005 escrita, dirigida y protagonizada por el comediante estadounidense Michael Showalter.
Baxter (banda).
Edificio Baxter, rascacielos ficticio en cuya parte superior tienen su centro de operaciones los 4 Fantásticos.
Baxter International, multinacional farmacéutica y de tecnología médica.